OEG ist die Abkürzung für:

 Opferentschädigungsgesetz
 Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft, ehemaliges Eisenbahninfrastruktur- und ‑verkehrsunternehmen mit Sitz in Mannheim
 Oberschlesische Eisenbahngesellschaft, die die Hauptstrecke Breslau–Brieg–Oppeln–Cosel–Zabrze–Kattowitz–Myslowitz baute
 Oldenburgische Erdölgesellschaft, Hannover
 Ostdeutsche Eisenbahn-Gesellschaft, wurde später von der Aktiengesellschaft für Verkehrswesen (AGV) übernommen.
 Ostafrikanische Eisenbahn-Gesellschaft, eine Eisenbahngesellschaft im damaligen Deutsch-Ostafrika.
 Österreichische Entomologische Gesellschaft mit Sitz in Wien
 Offene Erwerbsgesellschaft, Begriff aus dem österreichischen Gesellschaftsrecht
 obere Explosionsgrenze
 Open Ear Gain, Fachbegriff der Audiologie, der die Verstärkung des Gehörgangs beschreibt

Siehe auch:

OEG